Bossart ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Bossart (1888–1963), belgischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Ipamu 
 Carl Ludwig Bossart (1866–1945), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Franz Josef Remigius Bossart (1777–1853), Schweizer Orgelbauer
 Heinrich Bossart (1857–1930), deutscher Politiker
 Hermann Werner von Bossart (1695–1762), deutscher Priester und Diplomat
 Josef Bossart (1929–2009), Schweizer Politiker (CVP)
 Joseph Bossart, auch Joseph Bossard (1665–1748), Schweizer Orgelbauer
 Yves Bossart (* 1983), Schweizer Philosoph, Autor und Moderator

Siehe auch:
 Bossard
 Possart
 Possardt
 Bossarts
 Bossaerts
 Bosshart
 Bosshard
 Bosshardt